Alexandre Lapshin (né en 1976), globe-trotter et blogueur russo-israélien
 Ihar Lapchyne (né en 1963), athlète biélorusse spécialiste du triple saut
 Timofey Lapshin (né en 1988), biathlète russe, naturalisé sud-coréen